Deflessione – in fisica, evento in cui un oggetto collide e rimbalza contro una superficie piana
Deflessione – in fluidodinamica, deviazione imposta a una corrente fluida
Deflessione – in ingegneria, movimento di una trave o di un nodo dalla sua posizione originale a causa delle forze e dei carichi applicati all'elemento
Deflessione – in ostetricia, posizione in estensione della testa del feto